Élni (1952), Kuroszava Akira filmje
 Élni (1994), Csang Ji-mou háborús drámája
 Élni (1999), Takahasi Cutomu horrormangája